Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек до 16 лет — европейский баскетбольный турнир, проводимый с 1976 года. До 2003 года проводился раз в два года, начиная с 2004 года проводится ежегодно.

Результаты

Призёры 

Чемпионаты Европы по баскетболу среди девушек до 16 лет
Молодёжные чемпионаты Европы по баскетболу